Edin Cocalić (Višegrad, 5 de Dezembro de 1987) é um futebolista profissional bósnio, milita no Panionios.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Višegrad
Futebolistas da Bósnia e Herzegovina
Futebolistas do FK Željezničar
Futebolistas do Maccabi Haifa
Futebolistas do KV Mechelen
Futebolistas do FC Panionios GSS
Futebolistas do Akhisar Belediyespor
Jogadores da Seleção da Bósnia e Herzegovina de Futebol